Тараховка — хутор в Перелюбском районе Саратовской области в составе  Натальиноярского муниципального образования.

География 
Находится на расстоянии примерно 30 километров по прямой на восток-юго-восток от районного центра села Перелюб. Хутор расположен у истоков реки Тришкина.

История
Основан  в 1920-е годы.

Население 
Постоянное население составляло 416 человек в 2002 году (русские 53%, казахи 36%) ,  380 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Перелюбского района